Die Terre d’Émeraude Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Jura in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 1. Januar 2020 gegründet und umfasst 92 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Orgelet.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband wurde durch die Fusion folgender Gemeindeverbände gegründet:

 Communauté de communes de la Région d’Orgelet
 Communauté de communes Jura Sud
 Communauté de communes Petite Montagne
 Communauté de communes du Pays des Lacs.

Die Fusion wurde von 75 der betroffenen 92 Gemeinderäte begrüßt. Dies bedeutete eine Zustimmung von 82 % der Gemeinden oder eine Repräsentation von 88 % der Bevölkerung.

Der vorläufige Name Communauté de communes Jura Sud, Pays des Lacs, Petite Montagne et Région d'Orgelet wurde in der ersten Sitzung des Rats des Gemeindeverbands durch den aktuellen Namen ersetzt.

Geografie 
Das Gebiet des Gemeindeverbands erstreckt sich im Süden des Départements Jura. Es umfasst 18 % der Gemeinden und 20 % der Fläche des Départements.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Communauté de communes im Département Jura
Gegründet 2020